Attus castaneus est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Attus castaneus Hentz, 1846 est synonyme de Ghelna castanea (Hentz, 1846) ;
 Attus castaneus Simon, 1868 nec Hentz, 1846 est synonyme de Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Salticidae